Die Birinci Divizionu 2010/11 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans. Sie begann am 4. September 2010 und endete am 15. Mai 2011.

Abşeron FK gewann die Liga mit den meisten Punkten und Siegen in der Geschichte der Birinci Divizionu und stellte damit einen Rekord auf. Sechs Wochen später wurde der Verein wegen Zahlungsunfähigkeit aufgelöst. Den Platz in der Premyer Liqası bekam per Wildcard Sumqayıt PFK. Zweiter Aufsteiger war Rəvan Baku FK.

Modus 
14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
  Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Birinci Divizion 2010/11 aus rsssf.com

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11